Takács Ildikó (1941–2020) marketingszakember
 Takács Ildikó (1967) válogatott magyar vízilabdázó